Domica es la cueva más grande del Karst eslovaco al sur de Eslovaquia, en el distrito de Rožňava. Forma parte del complejo que continúa en la cueva de Baradla (Aggtelek) en Hungría. Fue descubierta en 1926 por Ján Majko. Desde 1932, 1 600 de los 5 140 metros están abiertos al público. La cueva fue incluida en 1995 por Unesco en la lista de Patrimonio de la Humanidad como parte del sitio Grutas kársticas de Aggtelek y del karst eslovaco.

Enlaces externos 
 Domica en la página de la Asociación de cuenvas eslovacas

Patrimonio de la Humanidad en Eslovaquia
Cuevas de Eslovaquia
Arqueología de Eslovaquia